Ранчо Зарагоза има више значења:

 Ранчо Зарагоза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Зарагоза (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Зарагоза (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Зарагоза (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику